Агаронов — фамилия; имеет женскую форму Агаронова.
 Агаронов, Ашот Моисеевич (1895—1962) — советский учёный, врач-акушер, гинеколог, заслуженный деятель наук Армянской ССР.
 
 Агаронова, Елена Герасимовна (1903—1985) — советская театральная актриса, народная артистка РСФСР. Примечания